Locomotiva FMS 100
Locomotiva FS 100
Locomotiva RA 100

Pagine correlate 
Locomotiva V 100